Avaux peut faire référence à :

Patronyme 
 Jean-Antoine Avaux (1640-1709), diplomate français ;
 Jules Avaux (1906-1966), homme politique, syndicaliste belge et militant wallon ;

Toponyme 
 Avaux, commune française, située dans le département des Ardennes.
 Forêt des Grands Avaux, forêt française de  située dans le département de l'Essonne.

Homonymie de patronyme